Мордред (, Medraut, валл. Medrawd) — рыцарь Круглого стола, один из главных отрицательных персонажей легенд о Короле Артуре. Известен как подлый предатель Артура, который дрался с ним насмерть на поле Камланна, где был убит правителем, а сам Артур был смертельно ранен.

Разные источники указывают на разные родственные отношения его с королём Камелота, но более всего известен вариант, где Мордред представлен незаконнорождённым сыном Артура и его сестры Моргаузы. В более ранних источниках Мордред известен как законный сын Моргаузы (также известной как Анна) и её законного супруга Лота Оркнейского. Таким образом, его братьями являются Гавейн, Агравейн, Гахерис и Гарет. В современной литературе и массовой культуре его матерью часто называют злодейку артуровского мифа Фею Моргану.

Жизнеописание

Происхождение 
Впервые незаконность происхождения Мордреда появилась во французской версии легенды известной как «Цикл о Ланселоте и поиске Грааля» (Lancelot-Grail Vulgate Cycle), затем она была подхвачена в большинстве поздних версий. В этих версиях инцест происходит случайно, участники не осведомлены о родстве между собой. В одной версии Моргауза принимает Артура за своего мужа, решившего навестить её ночью. В другом варианте, Артур, охваченный страстью к Моргане, берёт её силой. Вне зависимости от причины известие о инцесте обычно воспринимается очень болезненно; узнав от Мерлина пророчество о ребёнке, рождённом 1 мая (а Мордред родился как раз 1 мая), который уничтожит королевство, Артур собрал вместе всех детей благородных семейств, рождённых в мае, и отправил на сломанном корабле в море. Корабль потонул, но единственный уцелевший ребёнок — Мордред — был спасён и возвращён родителям.

Мордред в легендах о короле Артуре 
Мордред присутствует во всех легендах об Артуре, начиная с самых ранних. Впервые упоминание о нём (под именем Медраут) присутствует в Анналах Камбрии в записи, датированной 537 годом, где сказано, что «Артур и Медраут пали под Каммланом». Сами Анналы были записаны между 960 и 970 годами, хотя их авторы ссылаются на более ранние источники. Мордред ассоциируется с Камланном начиная с самого раннего времени, но это короткое сообщение не даёт никакой информации о том, убил ли он Артура или был убит Артуром, или даже о том, сражались ли они друг против друга; читатель воспринимает это сообщение в рамках устоявшегося восприятия более поздних версий. Но даже если он не подлый предатель, каким представлен в более поздних источниках, это сообщение, а также то, что он присутствует в Уэльских Триадах Welsh Triads и генеалогических списках, показывает, что по крайней мере он был хорошо известным человеком.

Первые подробные сведения о Мордреде появляются в работе Гальфрида Монмутского Historia Regum Britanniae, где он впервые предстаёт в своей роли предателя. Гальфрид впервые для читателей вне Уэльса представляет Мордреда, повествуя о том, как Артур оставил Мордреда охранять свой трон, пока он отправится на континент сражаться с римским императором Люцием (не отождествлён с каким-либо из исторических императоров). Пока Артур отсутствовал, Мордред объявил себя королём (на время безвластия из-за отсутствия Артура или же постоянно не уточняется) (по некоторым версиям Мордред имел право на престол по праву королевской крови) и женился на леди Джиневре. Узнав об этом Артур вернулся в Британию. Выясняя вопрос принадлежности трона они сражались на поле Камланна, где Мордред погиб, а Артура забрали в Авалон. Из чего можно сделать вывод, что в битве на поле Камланна погибли они оба, симпатизирующее же Артуру жречество победившей стороны организовало легенду «о вознесении Артура на Авалон». Преемник Артура Константин III Британский был вынужден затем разбираться с остатками армии Мордреда, руководимой его сыновьями.

Некоторые уэльские источники также упоминают Мордреда, обычно в связи с Камланном. Одна триада, основанная на Historia Гальфрида Монмутского, рассказывает о его предательстве Артура; в другой он представлен как организатор одного из «Трёх Необузданных Грабежей на острове Британия» — он пришёл в поместье Артура в Kelliwic в Корнуоле, уничтожил всю еду и питье и даже стащил Gwenhwyfar (Джиневру) с её трона и ударил её. В уэльских записях Мордред никогда не считался сыном Артура, только племянником, хотя «Сон Ронаби» (The Dream of Rhonabwy) упоминает, что Артур был его приёмным отцом. Возможно, позднее представление Мордреда как злобного сына Артура имеет прецедент в лице Амра (Amhar, Amr), сына Артура, о которым есть всего лишь два упоминания. Важнейшим из них является запись в приложении Historia Britonum, в которой описывается его великолепная могила у ручья в Херфордшире, где он был сражён своим отцом в некой неизвестной нам трагедии Однако какие могут быть параллели между историей Амра и историей Мордреда, если они есть, никто пока не смог удовлетворительно объяснить.

У Гальфрида и в некоторых прочих источниках, таких как Alliterative Morte Arthure, Мордред женится на Джиневре, похоже по взаимному согласию, после того как узурпирует трон. Однако в более поздних текстах, таких как «Смерть Артура» Томаса Мелори и цикл Ланселот-Грааль, Джиневра не является предательницей — она бежит от настойчивых предложений Мордреда и запирается в Лондонском Тауэре. Любовный треугольник по-прежнему связан с ней и в более поздних вариантах, но Мордред в нём был заменён Ланселотом.

Как Гальфрид, так и цикл Ланселот-Грааль описывают двух сыновей Мордреда. У Гальфрида преемник Артура Константин выследил и убил их в их убежищах, в цикле Ланселот-Грааль старший сын Мордреда, Мелехан, был убит Борсом, тогда как Ланселот сразил его брата.

Мордред по Мелори

Характер 
Мордред был посвящён в рыцари Круглого Стола, но не прославился никакими подвигами. Среди других рыцарей не пользовался уважением, считаясь коварным и трусливым человеком. Однажды на турнире был побеждён неизвестным рыцарем, которым оказался сэр Ланселот Озёрный.

Разоблачение Гвиневры и Ланселота 
Мордред спровоцировал конфликт Артура с Ланселотом Озёрным (а возможно и организовал его), рассказав королю об измене с этим рыцарем королевы Гвиневры. Артур послал верных ему людей под командой Мордреда арестовать Ланселота, но сторонники мятежного рыцаря разбили королевский отряд, от руки Ланселота пали безоружные парламентёры — племянники Артура, братья Гарет Белоручка и Гахерис. Вследствие этого личным врагом Ланселота стал равный ему по доблести Гавейн, старший брат погибших и верный сторонник короля. Сам же Мордред остался жив и лишь легко ранен.

Ланселот и Гвиневра бежали в замок Тинтагель, а оттуда во Францию. Артур и Гавейн, преследуя изменников, оставили Мордреда наместником в Британии. Подстрекаемый матерью Мордред, вспомнив о своём происхождении, совершил переворот и попытался присвоить власть, короновавшись. Отряд Гавейна, попытавшийся навести порядок, был разбит, а сам Рыцарь Белого Оленя, вышедший в бой раненым после поединка с Ланселотом, погиб от рук людей Мордреда.

Убийство Артура 
Артур, узнав о смуте на родине, срочно заключил перемирие с Ланселотом и отплыл в Британию. Войска короля и самозванца встретились на Каммланском поле, изначально для переговоров. Но между рыцарями произошла стычка, и обе армии ввязались в бой. К концу битвы на ногах остались всего несколько рыцарей, в том числе отец и сын. Сойдясь в решающей дуэли, Мордред тяжело ранил короля, но и сам был пронзён наповал его копьём. Но рана, нанесённая Мордредом, оказалась губительна и для Артура: перед боем рыцарь разбил об лезвие своего меча склянку с ядом, а оруженосец Мордреда в горячке боя срезал у Артура ножны Экскалибура, которые даровали ему неуязвимость в бою. Мордред смог ранить своего короля и рана оказалась смертельной.

Интересный факт — до романа Кретьена де Труа, который ввёл образ Ланселота в литературу, сюжета о любви Ланселота и Гвиневры не существовало. В ранней литературе королева изменяла мужу с Мордредом («Медраудом» у Готфрида Монмутского) и умудрилась родить ему двух сыновей.

В массовой культуре

Литература 
 Мордред стал персонажем романа Розмэри Сатклифф «Меч на закате»
 В цикле Стивена Кинга «Тёмная Башня» именем Мордреда назван демон, пожравший собственную мать сразу после рождения.
 В цикле С.Лукьяненко «Дозоры» присутствует как часть легенды о Мерлине.
 В ранобэ Хигасидэ Юйтиро «Fate/Apocrypha» Мордред — одна из героических душ, призванных для войны Святого Грааля. Как и в оригинальной истории считается сыном короля Артура, несмотря на то, что по версии вселенной и Артур, и Мордред являются женщинами.

Кино и сериалы 
Мордред постоянно фигурирует в экранизациях и интерпретациях артуровского мифа. Как правило, он предстаёт главным злодеем — сыном, пытающимся свергнуть Артура. Его матерью обычно называют Моргану.
 Рыцари круглого стола (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Модреда (sic!) — Стенли Бейкер. Здесь Модред не сын, а любовник Морганы, его родство с Артуром не уточняется.
 «Камелот» (1967, США, по одноимённому мюзиклу, реж. Джошуа Логан), в роли Мордреда — Дэвид Хеммингс. Мордред — главный злодей и непризнанный сын Артура, его мать — Моргауза, Моргана в фильме не появляется.
 «Экскалибур» (1981; США) режиссер Джон Бурмен, в роли Мордреда — Роберт Эдди. В фильме представлен классический сюжет легенды, где Мордред — юный злодей, погибающий в финальной битве с Артуром; его матерью названа Моргана.
 Доктор Кто (эпизод «Поле брани» / Battlefield; 1989, Великобритания), в роли Мордреда — Кристофер Боуэн.
 Великий Мерлин (1998) режиссёр Стив Бэррон, в роли Мордреда — Джейсон Дан. Здесь Мордред — сын Артура и Морганы, которого делает злодеем тёмная королева фей Мэб; Моргана при этом положительный персонаж.
 Мерлин (2008): в 1 сезоне Мордред представлен как мальчик-друид, которому помогает Мерлин. В роли Мордреда как ребёнка — Эйса Баттерфилд. Далее появляется в 5 сезоне 1 серии уже взрослым.
 «Туманы Авалона» (мини-сериал), в роли Мордреда — Ганс Мэтисон. Здесь Мордред — трагический злодей; две личности его матери обыгрываются: фактически это Моргана, но растёт он в семье Моргаузы.
 Гвен Джонс — ученица Мерлина (2002), Мордред живёт под именем Патрик О’Лири и помогает Моргане. Отец Гвен Джонс. В роли — Дон Хелберт.
 Школа Авалон (2010; США) режиссёр Стюарт Гиллард, в роли Мордреда — Стив Валентайн.
 Меч короля Артура (2017; США) режиссёр Гай Ричи, в роли Мордреда — Роб Найтон. Персонаж фильма не имеет ничего общего с героем легенд — здесь это старый колдун, ездящий на слоне и сражавшийся с отцом Артура ещё до его рождения.
 Fate/Apocrypha (мультсериал, Япония; 2017), Мордред представлен в виде девушки-сэйбер. Участвует в войне за святой Грааль. Также является сыном короля Артура, несмотря на то что и сам Артур женщина.
 Артур и Мерлин: Рыцари Камелота (Великобритания; 2020), в роли Мордреда — Джоэль Филлимор.

Видеоигры 
 В серии игр Black Mirror главный злодей носит имя Мордред.
 Во вселенной Warhammer 40000 Мордред является прототипом для Лютера из ордена космодесанта Тёмные Ангелы.
 В игре Warframe Мордред — это альтернативный шлем для Экскалибура.
 В игре Stronghold Legends, посвящённой легенде о Короле Артуре и Рыцарях Круглого стола, один из злодеев так же носит имя Мордред.
 В игре King Arthur: Knight's Tale Мордред является главным протагонистом, противостоящем обезумевшему королю Артуру. 

 В мобильной игре Fate/Grand Order присутствует слуга Мордред, которая также является сыном короля Артура, хотя и сам Артур представлен женщиной.
 В мобильной игре Fate/Grand Order слуга Мордред также может быть выращен как гомункул.Также этого персонажа можно продать за 1 Пинту йогурта.

Музыка 
 История падения Мордреда описана от его лица в песне группы Blind Guardian — Mordred’s Song.
 Песня группы Grave Digger «Mordred’s Song» описывает Мордреда как коварного злодея.
 Песня Heather Dale «Mordred's Lullaby» написана от имени Морганы, которая поёт колыбельную маленькому Мордреду.
 В конце 1980-х — начале 1990-х функционировала группа Mordred, исполнявшая музыку в стиле фанк-метал.
 «Рыцарь Мордред» — песня российской фолк-рок и бард-рок группы Тол Мириам.
 «Кровь Королей» — песня российской хэви-метал группы «Ария», рассказывающая о сражении Артура и Мордреда.

Прочие 
 В 1982 году Международный Астрономический Союз присвоил кратеру на спутнике Сатурна Мимасе наименование Мордред.

Семейное дерево

Примечания 

Литературные злодеи
Рыцари Круглого стола
Вымышленные внебрачные дети
Вымышленные отцеубийцы